Pacific – parowóz
 Pacific – były zespół wyścigowy
Miejscowości w USA:
 Pacific – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Pacific – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Pacific – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Pacific (ang. Pacific Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pacific (ang. Pacific County) – w stanie Waszyngton